La palabra simo se puede referir a:
Simo, según la mitología griega, un rey de Arcadia.
SIMO, Feria Internacional de Informática, Multimedia y Comunicaciones.
Simo, municipio de Finlandia.
Isabel-Clara Simó, escritora y periodista española.
Simo Lampinen, piloto de rally finlandés.